Творожково — название населённых пунктов в России:
 Творожково — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.
 Творожково — деревня в Рославльском районе Смоленской области.